Müseler ist der Familienname folgender Personen: